Six navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Colossus : 
 le HMS Colossus, un navire de ligne de  rang de 74 canons lancé en 1787 ;
 le HMS Colossus, un navire de ligne de  rang de 74 canons lancé en 1803 ;
 le HMS Colossus, un navire de ligne de  rang de 80 canons lancé en 1848 ;
 le HMS Colossus, un cuirassé de type pré-Dreadnought lancé en 1882 ;
 le HMS Colossus, un cuirassé lancé en 1910 ;
 le HMS Colossus, un porte-avions lancé en 1943 et loué à la Marine nationale française qui le rebaptise du nom dArromanches.

Notes et références 

Colossus